Ray Collins peut désigner :
 Ray Collins, le pseudonyme du scénariste Eugenio Zapietro ;
 Ray Collins (1889-1965), un acteur américain ;
  (1936-2012), un chanteur de rock américain, membre des Mothers of Invention de Frank Zappa ;
 Ray Collins (1954-), un homme politique britannique.